Moritz Kasimir zu Bentheim-Tecklenburg ist der Name folgender Personen:

 Moritz Kasimir I. (Bentheim-Tecklenburg) (1701–1768), regierender Graf von Tecklenburg, Graf von Limburg und Herr zu Rheda
 Moritz Kasimir II. (Bentheim-Tecklenburg) (1735–1805), regierender Graf von Tecklenburg, Graf von Limburg und Herr zu Rheda
 Moritz Kasimir IV. zu Bentheim-Tecklenburg (1795–1872), Fürst von Bentheim-Tecklenburg

Siehe auch:
 Moritz-Casimir zu Bentheim-Tecklenburg (1923–2014), deutscher Unternehmer
 Moritz Casimir von Bentheim-Tecklenburg